Рамщайн може да се отнася за:

 немската музикална група, виж Рамщайн (група)
 град в Германия, провинция Рейнлнад-Пфлац, виж Рамщайн (град)
 американска база в близост до град Рамщайн в Германия, виж Рамщайн (база)
 военно летище до град Рамщайн в Германия, виж Рамщайн (летище)
 авиокатастрофа случила се на 28. август 1988 по време на годишно авиошоу, виж Рамщайн (авиокатастрофа)